Ponteggiani – abitanti di Ponte Felcino
Ponteggiani – abitanti di Ponte San Giovanni (Perugia)